Gromada Rońsko-Kolonia (1957-1959) (powiat krasnostawski)
 Gromada Rońsko-Kolonia (1960-1961) (powiat krasnostawski)